Château de Montréal est le nom de plusieurs châteaux français :
 le château de Montréal, à Issac dans le département de la Dordogne ;
 le château de Montréal, à Montréal dans le département de l'Ardèche ;
 le château de Montréal, à Montréal dans le département de l'Yonne ;
 le château de Montréal, à Montréal-la-Cluse dans le département de l'Ain ;
 le château de Montréal, à Peyrehorade dans le département des Landes ;
 le château de Montréal-de-Sos, à Auzat, dans le département de l'Ariège. 

Montréal